Ocurí, une ville dans le département de Chuquisaca en Bolivie
 Ocurí -  une ville dans le département d'Oruro en Bolivie
 Ocurí -  une ville dans le département de Potosí en Bolivie
 Ocurí - une division administrative de la Province de Chayanta en Bolivie dont Ocurí est le centre administratif.